Лэйт На́кли (; род. 1 декабря 1969, Плимут, Девон, Англия, Великобритания) — британский актёр и продюсер, наиболее известный своей ролью в фильме «Стена» (2017) в качестве голоса мифического снайпера по имени Джуба. В 2021 году, Лэйт снялся в грядущем сериале «Мисс Марвел» (2022) для стримингового сервиса Disney+, действие которого будет происходить в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Семья и карьера 
Родители Лэйт родом из Сирии.

Впервые, Лэйт принял участие в фильме You Belong to Me (2007) года в роли грузчика по имени Бо. В дальнейшем, он появился во многих сериалах и фильмах, в том числе в мини-сериале «The Long Road Home» (2017) в роли Алима, и фильме «Кавалерия» (2018) в роли командира Ахмеда Лалы.

В 2021 году, Лэйт снялся в грядущем сериале «Мисс Марвел» (2022) для стримингового сервиса Disney+, действие которого будет происходить в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Актёрская деятельность

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Википедия:Биографии современников
Актёры Великобритании